Jméno a příjmení František Čech se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 František Čech (flétnista) – český flétnista a hudební pedagog (1923–1999)
 František Čech (fotbalista) – český fotbalista (* 1998)
 František Čech (hokejista) – český hokejista a trenér (* 1950)
 František Čech (hudebník) – český hudební skladatel, dirigent zábavních orchestrů a autor taneční hudby (1907–1975)
 František Čech (kněz) – český římskokatolický kněz a od roku 1951 českobudějovický kanovník (1888–1951)
 František Čech (mineralog) – český děkan a mineralog (1929–1995)
 František Čech (režisér) – český divadelní režisér (1928–1995)
 František Ringo Čech – český hudebník, herec, moderátor, politik a publicista (* 1943)
 František Xaver Čech – český římskokatolický kněz, piarista a první učitel hluchoněmých ve Vídni (1788–1847)
 František Čech-Vyšata – český cestovatel (1881–1942)

Reference